Cmentarz parafialny parafii Świętej Trójcy w Ząbkach (tzw. Stary cmentarz)
 Cmentarz parafialny parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
 Cmentarz komunalny w Ząbkach
 Cmentarz w Drewnicy – istniejący w latach 1944–1966 cmentarz przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica